Kevin McDonald – attore, doppiatore e comico canadese
 Kevin McDonald – ex calciatore scozzese (n. 1981)
 Kevin McDonald – calciatore scozzese (n. 1988)
 Kevin McDonald – rugbista a 13 australiano
 Kevin McDonald – arcivescovo cattolico inglese

Pagine correlate 
Kevin MacDonald